Detto, fatto!, libro di David Allen
Detto fatto, programma televisivo
Detto, fatto., EP di Gemitaiz e MadMan